Wilhelm Gutermuth ist der Name folgender Personen

* Wilhelm Gutermuth (Mediziner) (1905–1982), deutscher Internist
 Wilhelm Gutermuth (Unternehmer) (1915/1916–1961), deutscher Unternehmer und Werft-Direktor